Ла Плаза има више значења:

 Ла Плаза (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Плаза (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Плаза (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Плаза (Баканора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику